Hraše je ime več naselij v Sloveniji:

 Hraše, občina Radovljica
 Hraše, občina Medvode
 Hraše pri Preddvoru, občina Preddvor

naselja v Sloveniji